Baham Bar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Baham Bar (ort, lat 37,46, long 49,24), Gilan, 
 Baham Bar (ort, lat 37,45, long 49,25), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar